Doppelmayr – azienda austriaca che produce impianti a fune
 Johann Gabriel Doppelmayr – matematico, astronomo e cartografo tedesco
 12622 Doppelmayr – asteroide della fascia principale